D'une manière générale, le mot pagination désigne l'action de paginer et son résultat. En particulier il est employé dans deux domaines :
 en imprimerie, la pagination, ou foliotage, est la façon dont sont numérotées les pages d'un document ;
 en informatique, la pagination est une technique, utilisée sur les ordinateurs, pour découper la mémoire vive en zones (pages) et change la correspondance entre mémoire virtuelle et mémoire physique.